Дазе (річка) — річка в Німеччині.
 Ерік Дазе (,  2 липня 1975, Монреаль) — колишній канадський хокеїст.